Biografies:
 Sant Víctor I (s. II), papa canonitzat 
 Sant Víctor de Barcelona (s. I), bisbe llegendari de Barcelona 
 Sant Víctor de Braga, martiritzat a Braga, al 308 
 Sant Víctor de Cerezo (segle IX), prevere i anacoreta, martiritzat a Cerezo (Burgos)
 Sant Víctor de Damasc, màrtir, amb Corona d'Egipte, a Egipte o Síria, probablement llegendari
 Sant Víctor de Gauna (Elorriaga, - Iruraitz-Gauna, abans del s. X), camperol i eremita basc, venerat com a sant pels catòlics, especialment a la zona on visqué 
 Sant Víctor de Marsella, martiritzat a Marsella, al 303-304 
 Sant Víctor de Mauritània, martiritzat a Milà en 303 
 Sant Víctor de Puigcerdà, martiritzat a Girona o Puigcerdà en 304 
 Sant Víctor de Xanten, martiritzat a Xanten, al 304 
 Sants Víctor, Zenó i Felícola de Serrateix, màrtirs venerats a Santa Maria de Serrateix 
 Sants Víctor, Pacífic, Justa i Clara de Manlleu, màrtirs venerats a Santa Maria de Manlleu fins al 1936
 Hug de Sant Víctor (Saxònia, c. 1096 - París, 1141), teòleg cristià.
 Isarn de Sant Víctor (Tolosa, ? - 1048), monjo benedictí, abat de l'abadia de Sant Víctor 
 Ricard de Sant Víctor (? - 1173), teòleg escocès 
 Edificis: Abadia de Sant Víctor, abadia de Marsella fundada el s. V.